|-
| 183301 - ||  || 28 octombrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 183302 - ||  || 30 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 183303 - ||  || 31 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 183304 - ||  || 31 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 183305 - ||  || 31 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 183306 - ||  || 31 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183307 - ||  || 29 octombrie 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 183308 - ||  || 25 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 183309 || 2002 VQ || 2 noiembrie 2002 || Wrightwood || 
|-
| 183310 - ||  || 5 noiembrie 2002 ||  || 
|-
| 183311 - ||  || 1 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 183312 - ||  || 1 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 183313 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 183314 - ||  || 2 noiembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 183315 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183316 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 183317 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 183318 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183319 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 183320 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 183321 - ||  || 4 noiembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 183322 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 183323 - ||  || 6 noiembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 183324 - ||  || 6 noiembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 183325 - ||  || 6 noiembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 183326 - ||  || 6 noiembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 183327 - ||  || 6 noiembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 183328 - ||  || 6 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183329 - ||  || 6 noiembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 183330 - ||  || 6 noiembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 183331 - ||  || 6 noiembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 183332 - ||  || 7 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183333 - ||  || 7 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183334 - ||  || 7 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183335 - ||  || 7 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183336 - ||  || 7 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183337 - ||  || 7 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183338 - ||  || 7 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183339 - ||  || 8 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183340 - ||  || 8 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183341 - ||  || 11 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 183342 - ||  || 11 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183343 - ||  || 11 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183344 - ||  || 11 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183345 - ||  || 10 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183346 - ||  || 12 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183347 - ||  || 12 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183348 - ||  || 12 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183349 - ||  || 12 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183350 - ||  || 12 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 183351 - ||  || 13 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 183352 - ||  || 13 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 183353 - ||  || 12 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183354 - ||  || 12 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183355 - ||  || 13 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 183356 - ||  || 6 noiembrie 2002 ||  || 
|-
| 183357 - ||  || 9 noiembrie 2002 || Kitt Peak || 
|-
| 183358 - ||  || 13 noiembrie 2002 || Palomar || 
|-
| 183359 - ||  || 6 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183360 - ||  || 13 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 183361 - ||  || 6 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 183362 - ||  || 28 noiembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 183363 - ||  || 28 noiembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 183364 - ||  || 28 noiembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 183365 - ||  || 24 noiembrie 2002 || Palomar || 
|-
| 183366 - ||  || 24 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 183367 - || 2002 XJ || 1 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183368 - ||  || 2 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183369 - ||  || 3 decembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 183370 - ||  || 3 decembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 183371 - ||  || 2 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183372 - ||  || 2 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183373 - ||  || 3 decembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 183374 - ||  || 5 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183375 - ||  || 5 decembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 183376 - ||  || 6 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183377 - ||  || 6 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183378 - ||  || 7 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183379 - ||  || 7 decembrie 2002 ||  || 
|-
| 183380 - ||  || 10 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183381 - ||  || 10 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183382 - ||  || 10 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183383 - ||  || 10 decembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 183384 - ||  || 10 decembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 183385 - ||  || 11 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183386 - ||  || 10 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183387 - ||  || 10 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183388 - ||  || 10 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183389 - ||  || 11 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183390 - ||  || 10 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183391 - ||  || 11 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183392 - ||  || 11 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183393 - ||  || 11 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183394 - ||  || 11 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183395 - ||  || 11 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183396 - ||  || 11 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183397 - ||  || 11 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183398 - ||  || 4 decembrie 2002 || Kitt Peak || 
|-
| 183399 - ||  || 6 decembrie 2002 || Kitt Peak || M. W. Buie
|-
| 183400 - ||  || 5 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-